Willem Rip (politicus) (1903-1955), Nederlands politicus, Eerste Kamerlid voor de ARP
Willem Cornelis Rip (1856-1922), Nederlands kunstschilder